Thanatology − meksykański zespół grindcore.
 Thanatology − album polskiego zespołu Armagedon.

Zobacz też 
 Tanatologia – nauka medyczna.